Irminger ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Irminger (1813–1863), Schweizer Zeichner, Lithograph und Kupferstecher
 Carl Ludvig Christian Irminger (1802–1888), dänischer Seeoffizier und Marineminister
 Johann Jakob Irminger (1585–1649), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Johann Jacob Irminger (1635–1724) Schweizer Goldschmied, Modellformer der Meißner Porzellanmanufaktur